PSD Bank Meeting 2014 – halowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 30 stycznia 2014 w Düsseldorfie. 

Zawody były kolejną odsłoną cyklu European Athletics Indoor Permit Meetings w sezonie 2014.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 https://web.archive.org/web/20160713070309/http://www.psd-bank-meeting.de/fileadmin/downloads/2014_Results.pdf 

2014 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Niemczech
Sport w Düsseldorfie
2014 w Niemczech